1915 : Oh, Daddy! film muet américain réalisé par Frank Cooley ;
 1921 : Oh, Daddy! film muet américain réalisé par Eddie Lyons ;
 1935 : Oh, Daddy! film américain réalisé par Graham Cutts et Austin Melford.